Bremen
 Bremen (estado)
 Bremen (Geórgia)
 Bremen (Indiana)
 Bremen (Kentucky)
 Bremen (Ohio)

Desambiguações de topônimos